

Geografia

Austria 
 Hollenstein an der Ybbs – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Amstetten

Osoby 
 Denis Hollenstein – szwajcarska hokeistka
 Felix Hollenstein – szwajcarski hokeista
 Josef Hollenstein – austriacki polityk
 Reto Hollenstein – szwajcarski kolarz
 Stephanie Hollenstein – austriacka malarka

Zobacz też 
 Hohlenstein
 Holenstein
 Hollstein
 Holnstein
 Holstein
 Höllenstein